Die Tschechische Badminton-Mannschaftsmeisterschaft der Saison 2011/2012 gewann das Team von Sokol Veselý Brno Jehnice.

Vorrunde

Viertelfinale
TJ Sokol Dobruška - BaC Kladno: 4:4 (10:8)
Sokol Meteor Praha-Radotín - TJ Astra Praha: 5:3

Halbfinale
Sokol Veselý Brno Jehnice - TJ Sokol Dobruška: 6:2
BK 1973 Deltacar Benátky nad Jizerou - Sokol Meteor Praha-Radotín: 5:1

Finale
Sokol Veselý Brno Jehnice - BK 1973 Deltacar Benátky nad Jizerou: 6:5

Weblinks
http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=45914305-1F74-4201-A178-1AC327D4C22C

Mannschaft 2012
Badminton 2012
Badminton 2011